Ана Јовановић може да се односи на:

 Ана А. Јовановић, преводилац са француског на српски језик.
 Ана Јовановић (глумица) (1975), српска глумица.
 Ана Јовановић (тенисерка) (1984), српска тенисерка.